«Ведьмы и стервы» — студийный альбом русского музыканта Александра Ф. Скляра, изданный в 2002 году.

Список композиций

Ссылки 
 «Ведьмы и стервы» на сайте Discogs.com
 «Ведьмы и стервы» на сервисе «Яндекс.музыка»
 Fuzz. Татьяна Пономаренко — Александр Ф. СКЛЯР. Ведьмы И Стервы

Альбомы Александра Ф. Скляра